Illingworth ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Illingworth (1899–1991), britischer Chirurg
 Julian Illingworth (* 1984), US-amerikanischer Squashspieler
 Leslie Illingworth (1902–1979), walisischer Karikaturist
 Matt Illingworth (* 1968), britischer Radrennfahrer
 Max Illingworth (* 1992), australischer Schachspieler